Die Football League One 2013/14 war die zehnte Spielzeit der englischen Football League One als dritthöchste englische Spielklasse hinter der Premier League und der Football League Championship sowie gleichzeitig die 22. Saison der zweithöchsten Spielklasse der Football League nach Einführung der Premier League im Jahr 1992. Sie startete am 2. August 2013. Der letzte Spieltag war der 3. Mai 2014. Die beiden bestplatzierten Vereine, Wolverhampton Wanderers und der FC Brentford, stiegen direkt in die Football League Championship auf, die Vereine auf den Plätzen drei bis sechs spielten im Play-off-Modus um den dritten Aufstiegsplatz. Das Play-off-Endspiel gewann der Viertplatzierte Rotherham United. Absteigen mussten Tranmere Rovers, Carlisle United, Shrewsbury Town und der FC Stevenage.

Abschlusstabelle

Play-off-Spiele

Torschützen

Weblinks 
 English Football League Tables
 Offizielle Webseite der Football League (englisch)
 Saisonspiele auf kicker.de

Fußballsaison 2013/14
2013/14